Ла Сина има више значења:

 Ла Сина (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Сина, Ла Сима (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику